Tanbo bezeichnet:
 eine Stabwaffe: Tanbō
 ein Spiel: Tanbo (Spiel)

Siehe auch:
 Tambo